James Chalmers kan avse:
 James Chalmers (militär) (död 1806), brittisk militär
 James Chalmers (missionär) (1841–1901), skotsk missionär
 James Chalmers (skådespelare) (född 1974), brittisk skådespelare
 James Chalmers (uppfinnare) (1782–1853), skotsk uppfinnare
 James Ronald Chalmers (1831–1898), amerikansk politiker